SQR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soroako (Indonesia)
 sqr – codice ISO 639-3 della lingua siculo-araba